Тидоре (Tidore) — папуасский язык, на котором говорят на острове Тидоре, на островах Маре, Моти, Тернате, а также на острове Хальмахера, территории западного побережья, в свою очередь, в изгибе островов Тидоре, Моти, Каяа провинции Малуку в Индонезии. Очень близок к языку тернате; эти два языка взаимопонятны, имеют практически общий словарь и очень похожие грамматики и могут рассматриваться как варианты единого языка тернате-тидоре.

Письменность 
Язык тидоре пользуется латинским алфавитом.

Примеры слов.

Примечания 

Языки Индонезии
Папуасские языки